Een verkeersweg:
 N586 (België)
 N586 (Frankrijk)
 N586 (Nederland), zie Provinciale weg 586

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing